Bella Bella kan syfta på följande:

 Bella bella, studioalbum från 1976 av Sten & Stanley
 Bella Bella, British Columbia, ort i Kanada
 Bella Bella (flygplats), flygplats i British Columbia, Kanada